Fall-out, radioactieve neerslag
 Fallout (computerspelserie), een computerspelserie
 Fallout (computerspel), het eerste spel van de hiervoor genoemde serie
 Fallout 2
 Fallout 3
 Fallout: New Vegas
 Fallout 4
 Fallout 76
 Fallout (Heroes)
 diverse films, waaronder:
 Fallout (1995) van Robert Palumbo met Claire Beckman, Mark Deakins, Keith Randolph Smith en David Wasson
 Fallout (1998) van Rodney McDonald
 Fallout (2003) van William Joines met Jessica Marker